Gilbert Bellone
Bellone est la déesse de la guerre, et donne son nom à :
 La Bellone, une maison bruxelloise ;
 , plusieurs navires de la marine française, dont :
 Bellone, une frégate de 32 canons de la classe Iphigénie lancée en 1778.